Amnicola greggi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1935. Amnicola greggi ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
greggi